

Бентон-Сіті — місто, штат Вашингтон
 Бентон-Сіті — селище, штат Міссурі